Le  est le nom de plusieurs unités militaires :



États confédérés d'Amérique 

45th Virginia Infantry

45e régiment d'artillerie
45e régiment d'infanterie
45e régiment d'infanterie territoriale
45e régiment de marche
45e régiment de transmissions
45e régiment du génie de l'air

Homonymie d'unités militaires